

Francia 
 Hagenbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Hagenbach – città del circondario di Germersheim (Renania-Palatinato)